Reina mora o princesa mora puede referirse a:
Cualquier reina o princesa que se haya calificado de mora, especialmente las de la literatura orientalizante y las leyendas españolas (:Categoría:Leyendas de España) situadas míticamente en Al-Ándalus, o equivalente a magas, hadas o espíritus del bosque.
Leyenda de la mora Saluquia
La leyenda de la Reina Mora (Ciurana, Tarragona, España)
Leyenda de la Encantada
Mora encantada (véase :en:Enchanted Moura y :pt:Moura encantada en otras wikipedias).
El nombre vulgar de Spindalis portoricensis.
Baño de la Reina Mora
Baño de la Reina Mora (Jimena de la Frontera).
Castillo de la Reina Mora
Torre de la Reina Mora
La Reina mora, zarzuela de José Serrano Simeón, llevada al cine en 1922 y en 1954.
La reina mora, película española de 1922 dirigida por José Buchs.
La reina mora, película española de 1937 dirigida por Eusebio Fernández Ardavín.
La reina mora, película española de 1955 dirigida Raúl Alfonso.
La expresión coloquial que se utiliza como piropo hacia una mujer, o lo contrario cuando se usa de forma irónica o sarcástica.
La Reina Mora también se denomina a una parte de la costa de Telde ciudad de la isla de Gran Canaria.